PCH steht als Abkürzung für:
 Pacific Coast Highway, ein Teilabschnitt der California State Route 1
 Paging Channel, ein Mobilfunkkanal, siehe Control Channel #PCH und PPCH
 Platform Controller Hub, eine Familie von Intel-Mikrochips
 Pontocerebellar hypoplasia, siehe Pontozerebelläre Hypoplasie
 Powerchair Hockey, engl. Bezeichnung für Rollstuhlsport, siehe Elektrorollstuhl-Hockey

PCH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Polen: Powiat Chodzieski in der Woiwodschaft Großpolen

Abkürzung